Реч Книнџа се може односити на:

 популаран назив за Србина из Книна.
 певача Баја Мали Книнџа